Dahlhausen bedeutet im Hochdeutschen „Haus im Tal“ und ist der Name folgender Orte: 
 Dahlhausen (Attendorn), ein Stadtteil von Attendorn, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Dahlhausen (Bochum), ein Stadtteil von Bochum, Nordrhein-Westfalen
 Dahlhausen (Domäne), ein Gutshof in Leopoldshöhe, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Dahlhausen (Halver), ein Stadtteil von Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Dahlhausen (Heiligengrabe), ein Ortsteil von Heiligengrabe, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Dahlhausen (Hennef), ein Ortsteil der Stadt Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Dahlhausen (Königswinter), ein Stadtteil von Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Dahlhausen (Menden), ein Ortsteil von Menden (Sauerland), Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Dahlhausen (Radevormwald), ein Stadtteil von Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Dahlhausen (Rittergut), ein Rittergut in Bochum, Nordrhein-Westfalen
 Dahlhausen (Schalksmühle), ein Ortsteil von Schalksmühle, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Dahlhausen (Schwelm), eine Hofschaft in Schwelm, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Dahlhausen (Windeck), ehemals selbständiger Ortsteil in der Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, heute Ehrenhausen (Windeck)

Dahlhausen bezeichnet ferner:
 Dahlhausen (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht zu Haus Dahlhausen im Bochumer Stadtteil Hordel
 P. J. Dahlhausen & Co. GmbH, Medizintechnik, Köln

Siehe auch:
 Dalhausen
 Dahlhaus